Phókosz, Aiakosz és Pszamathé néreisz fia
 Phókosz, Poszeidón fia
 Phókosz, Ornütión fia, Sziszüphosz unokája
 Phókisz, település a Korinthoszi-öböl közelében, amelynek alapítását mindhárom fentebbi mitológiai személyhez kötik
 Phókosz Szamiosz, görög író